Чуко́тское наго́рье (Чукотский хребет, Анадырский хребет) — система средневысотных хребтов и массивов в центральной части Чукотского автономного округа, в северо-восточной части Дальнего Востока России. Является частью . Длина около 450 км.

Чукотское нагорье простирается от Чаунской губы до Анадырского залива и разделяет бассейны Тихого и Северного Ледовитого океанов.

Для Чукотского нагорья характерны сглаженные формы рельефа с отметками высот в среднем 1000 м, помимо которых отмечаются сильно эродированные массивы и лавовые плоскогорья, а также отдельные протяжённые гряды и кряжи высотой до 1800 м.

В северной части хребты образованы главным образом сланцами, песчаниками и прорванными гранитами. В южной части в основном вулканогненные отложения. По нижней части склонов гор преобладает тундра, зачастую болотистая. В вершинном поясе — арктическая горная пустыня.

Высшая точка  — гора Исходная (Чантальский хр.) — 1887 м.

Имеются месторождения золота, серебра, ртути, вольфрама, каменного угля, олова.

Примечания 

Нагорья Чукотского автономного округа
Чукотское нагорье